Питер Брокко (), имя при рождении Карл Питер Брокко () (16 января 1903 года — 20 декабря 1992 года) — американский актёр театра, кино и телевидения 1920-80-х годов.

За свою карьеру Брокко сыграл в 120 фильмах, среди них такие известные картины, как «Напряжённость» (1949), «Переломный момент» (1950), «Дом у реки» (1950), «Стрелок» (1950), «Женщина его мечты» (1951), «Узкая грань» (1952), «Насилие» (1959), «Спартак» (1960), «Элмер Гантри» (1960), «Другой мир США» (1961), «Русские идут! Русские идут!» (1966), «Джонни взял ружьё» (1971), «Мотылёк» (1973) и «Пролетая над гнездом кукушки» (1975). Начиная с 1950 года и по 1987 год Брокко сыграл более чем в 150 телесериалах, однако все его роли были гостевыми.

Ранние годы и театральная карьера 
Питер Брокко родился 16 января 1903 года в Рединге, Пенсильвания. Впервые он появился на сцене в возрасте 11 лет, когда сыграл шута в местной постановке «Короля Лира». После окончания школы Брокко изучал теологию в Университете Тафтса в Массачусетсе, однако после завершения учёбы вернулся в Рединг, где поступил на работу в городской театр.

Некоторое время спустя Брокко отправился в Нью-Йорк, где быстро нашёл актёрскую работу — его первым появлением на сцене стала роль трупа в спектакле «Питер Иббетсон» с Бэзилом Рэтбоуном в главной роли. После этого Брокко играл в нескольких постановках знаменитого актёра и продюсера Уолтера Хэмпдена — «Сирано де Бержерак» (1923-24), «Гамлет» (1925), «Бессмертный вор» (1926), «Враг народа» (1927-28) и «Генрих V» (1928). В 1927 году Брокко дебютировал на Бродвее в спектакле «Века» (1927-28). В период Депрессии Брокко работал в рамках Федерального театрального проекта в Нью-Йорке, в свободное время подрабатывая мойщиком посуды, садовником и разнорабочим. Затем в течение нескольких лет Брокко гастролировал с театральными постановками по Франции, Италии, Испании и Швейцарии. Позднее Брокко сыграл ещё в одном бродвейском спектакле — комедии «Весёлые жены Виндзора» (1938).

Карьера в кино 
В 1932 году Брокко дебютировал в кино, сыграв небольшую роль радиооператора в глубоководной драме «Дьявол и глубина» (1932) с Таллулой Бэнкхед, Чарльзом Лоутоном и Гэри Купером.

В следующий раз Брокко появился на экране лишь в 1946 году в криминальной мелодраме Джона Стёрджеса «По имени мистер Твайлайт» (1946). Год спустя Брокко сыграл значимую роль в приключенческой комедии «Одинокий волк в Мексике» (1947) из киносерии о воре драгоценностей по прозвищу Одинокий волк, который помогает полиции раскрывать преступления. До конца десятилетия Брокко снялся в таких значимых картинах, как семейная комедия «Мальчик с зелёными волосами» (1948), фильмы нуар «Напряжённость» (1949) с Ричардом Бейсхартом, «Момент безрассудства» (1949) с Джеймсом Мейсоном, «Сыщик» (1949) с Гленном Фордом и «Леди играет в азартные игры» (1949) с Барбарой Стэнвик, а также комедия «Мисс Грант захватывает Ричмонд» (1949) с Люсиль Болл и Уильямом Холденом.

Наиболее заметными фильмами с участием Брокко в первой половине 1950-х годов стали вестерн «Стрелок» (1950) с Грегори Пеком, фильмы нуар «Поворотная точка» (1950) с Джоном Гарфилдом, «Дом у реки» (1950) с Луисом Хейуордом, «Убийца, запугавший Нью-Йорк» (1950), «Женщина его мечты» (1951) с Робертом Митчемом, «Узкая грань» (1952) с Чарльзом Макгроу, «Препятствие» (1951) снова с Макгроу и «Полицейский-мошенник» (1954) с Робертом Тейлором, а также криминальный триллер «Высокая цель» (1951) с Диком Пауэллом, музыкальный биопик «Великий Карузо» (1951) с Марио Ланцой приключенческий фильм «Пленник Зенды» (1952), и музыкальный биопик «Я буду плакать завтра» (1955) со Сьюзен Хэйворд в главной роли. По словам Хэннсберри, в большинстве этих фильмов Брокко играл эпизодические роли, такие как участник ограбления банка в «Препятствии» или техник в «Напряжённости». Самую значимую роль он сыграл в первоклассном фильме «Узкая грань», где был Винсентом Йостом, жёстким, но изысканным бандитом, который пытается подкупить детектива, чтобы тот сдал ему свидетеля, которого тот везёт на заседание суда через всю страну. Брокко также сыграл памятную роль самоуверенного убийцы Ринклза Фэллона в «Полицейском-мошеннике». В 1950-е годы из-за своих либеральных взглядов Брокко на некоторое время попал в чёрные списки, однако это не нанесло серьёзного ущерба его карьере.

В 1960-е годы Брокко сыграл в таких успешных фильмах, как историческая драма «Спартак» (1960) с Кирком Дугласом, драма о псевдо-проповеднике «Элмер Гантри» (1960) с Бёртом Ланкастером, криминальная драма «Другой мир США» (1961), приключенческий боевик «Наш человек Флинт» (1966) с Джеймсом Коберном и сатирическая комедия эпохи Холодной войны «Русские идут! Русские идут!» (1966). По мнению Хэла Эриксона, наиболее значимым ролями Брокко в этот период, были Рамон — в «Спартаке», судья — в драме «Балкон» (1963) и доктор Ву — в «Наш человек Флинт».

В начале 1970-х годов Брокко сыграл в мрачной антивоенной драме «Джонни взял ружьё» (1971), после чего последовала роль врача в тюремной драме «Мотылёк» (1973) со Стивом Маккуином и Дастином Хофманом в главных ролях. В 1974 году Брокко сыграл редкую для себя главную роль в чёрной комедии «Домоседы» (1974), которая снималась в Цинциннати. Одной из самых памятных ролей этого периода стала роль страдающего от деменции, прикованного к креслу-каталке полковника Маттерсона в оскароносной психиатрической драме «Пролетая над гнездом кукушки» (1977) с Джеком Николсоном в главной роли. В дальнейшем самыми заметными картинами Брокко стали криминальная комедия с Дэнни де Вито «Сбрось маму с поезда» (1989) и семейная криминальная драма «Война Роузов» (1989) с Майклом Дугласом и Кэтлин Тёрнер. Последний раз Брокко появился на экране в 1991 году в комедии с участием Дэнни де Вито «Чужие деньги».

Карьера на телевидении 

Как отмечает Хэннсберри, с начала 1950-х и вплоть до 1980-х годов Брокко был частым гостем некоторых из самых популярных сериалов, включая «Приключения Супермена» (1952-56, 3 эпизода), «Я люблю Люси» (1956-57, 2 эпизода), «Перри Мейсон» (1959), «Сумеречная зона» (1960-62, 2 эпизода), «За гранью возможного» (1964), «Шоу Дика Ван Дайка» (1965-66, 2 эпизода), «Я мечтаю о Джинни» (1965-66, 2 эпизода), «Затерянные в космосе» (1966), «Агенты АНКЛ» (1966-67, 2 эпизода), «Моя жена меня приворожила», «Большая долина» (1969, 2 эпизода), «Миссия невыполнима» (1970, 2 эпизода), «Звёздный путь» (1967), «Досье детектива Рокфорда» (1975-79, 3 эпизода), «Блюз Хилл-стрит» (1982) и «Доктор Элсвер» (1987). Кроме того, в сезоне 1955-56 годов Брокко сыграл постоянную комедийную роль официанта в восьми эпизодах ситкома «Шоу Джорджа Бёрнса и Грейси Аллен».

По мнению Мовиса, «Брокко особенно удавались работы в жанре научной фантастики, где он неоднократно украшал малый экран ролями разнообразных жертв в сериалах „За гранью возможного“ (1963), „Временное пространство“ (1966-67, 2 эпизода), „Захватчики“ (1967), или пришельцев в сериалах „Затерянные в космосе“ (1965), „Звёздный путь“ (1966) и „Сумеречная Зона“»(1959). В 1983 году Брокко стал одним из многих ветеранов телесериала «Сумеречная зона», которые сыграли в полнометражном фильме «Сумеречная зона» (1983).

Актёрское амплуа и оценка творчества 
Питер Брокко был «худым как скелет, немного неопрятным актёром с острыми чертами лица,… который с годами стал лысеть и носить небольшую всклокоченную бородку».

Брокко начинал актёрскую карьеру в театре, позднее много играл на телевидении. В кино «его кинокарьера охватила семь десятилетий». Он начал с первых звуковых фильмов и завершил карьеру фильмом «Сумеречная зона» в 1983 году, снявшись за это время более чем в 80 фильмах.

Как пишет И. С. Мовис, Брокко был работоспособным характерным актёром, который «был наиболее силён в создании эксцентричных персонажей, учёных, мелких преступников, алкоголиков или нервных, забитых маленьких людей». По словам Эриксона, «Брокко сыграл десятки малых ролей и ролей второго плана, обычно это были мелкие преступники, хитрые иностранные агенты, жалкие алкаши и подозрительные магазинные торговцы. Добавление небрежной бородки в поздние годы позволило Брокко играть разного рода пожилых людей».

Смерть 
В середине 1970-х годов у актёра наступило ухудшение зрения, известное как макулодистрофия, в результате чего он частично ослеп, но продолжал сниматься в кино и на телевидении вплоть до своей смерти. Питер Брокко умер от инфаркта 20 декабря 1992 года в Лос-Анджелесе. Ему было 89 лет.

Фильмография

Примечания

Литература

Ссылки 
 Питер Брокко  на сайте IMDb
 Питер Брокко  на сайте AllMovie
 Питер Брокко  на сайте Turner Classic Movies

Киноактёры США
Актёры фильмов нуар
Актёры театра США